Kristian Elster ist der Name folgender Personen:

* Kristian Elster der Jüngere (1881–1947), norwegischer Schriftsteller
 Kristian Mandrup Elster (1841–1881), norwegischer Schriftsteller